Clean Lasersysteme GmbH ist ein deutsches Unternehmen in Herzogenrath bei Aachen. Es stellt industrielle Systeme für die Oberflächenbearbeitung und -reinigung mittels Laserlicht bis zu 1600 Watt Leistung her. Sie kommen ohne Lösemittel oder Sand aus, erfordern keine Behandlung des ganzen Objektes und mobile Systeme keinen Objekttransport. Die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter, Winfried Barkhausen und Edwin Büchter, erhielten 2010 den Deutschen Umweltpreis.

Siehe auch 
 Laserablation
 Laserpolieren

Weblinks 
 Cleanlaser.de: Offizielle Firmenwebseite
 Deutschlandfunk: Konzentriertes Licht wird prämiert

Einzelnachweise 

Unternehmen (Herzogenrath)
Produzierendes Unternehmen (Städteregion Aachen)
Produzierendes Unternehmen (Lasertechnik)